César Hinderdael, Belgisch-Nederlands contrabassist en componist
 Jef Hinderdael, Belgisch drukker, schrijver en Vlaams activist

Nederlandse of Vlaamse achternaam